«Чжэцзян Гринтаун» () — футбольный клуб из Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. С 2006 по 2016 год выступал в Суперлиге Китая по футболу, однако в розыгрыше 2016 года занял 15-е место и вылетел в Первую лигу. Игры проводит на 51-тысячном стадионе «Хуанлун Стэдиум». Владельцем команды является компания Гринтаун Чайна Холдингс Лимитед () и бизнесмен Бао Чжунлян. Главный тренер — испанский специалист Серхи Бархуан.

История создания 
Клуб основан 14 января 1998 года. За время существования название клуба неоднократно видоизменялось.

Изменение названия 
 2002—2003 «Чжэцзян Гринтаун»
 2003—2004 «Чжэцзян Санья Гринтаун»
 2004—2006 «Чжэцзян Гринтаун»
 2006—2007 «Чжэцзян Бебей Гринтаун»
 2007—2018 «Ханчжоу Гринтаун»
 2018—н.в. «Чжэцзян Гринтаун»

Достижения 
 Серебряный призёр Первой лиги Китая (2006), повышение в классе.

По итогам сезона 2016 года

Достижения по сезонам

  на групповой стадии

Подробная статистика выступлений

Текущий состав

Достижения 
 Первая лига Китая по футболу: серебряный призёр, 2006

Известные игроки 
  Адам Гриффитс
  Вальдо
  Тико
  Эмиль Мартинес
  Маурисио Сабильон
  Джерри Паласиос
  Ын Ваи Чхиу
  Бертин Тому
  Янь Сун
  Адольфо Валенсия
  Джон Треллес
  Славчо Георгиевски
  Себастьян Васкес
  Тим Кэхилл

Международные товарищеские матчи 
 26 июля 2009 года клуб принимал на своём стадионе товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках его азиатского турне. Матч окончился со счётом 8:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».
 16 июля 2011 года, клуб принимал лондонский «Арсенал» в рамках азиатского турне. Матч закончился ничьей 1-1.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спорт в Шанхае
Футбольные клубы Китая